

События 
 Консулы: Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена (два плебея); проконсул: Гай Антоний Гибрида (в Македонии); преторы: Гай Вергилий Бальб, Гай Папирий Карбон, Гай Юлий Цезарь, Квинт Туллий Цицерон (в Риме), Луций Марций Филипп, Марк Валерий Мессала и Марк Кальпурний Бибул; пропреторы: Гай Косконий (в Дальней Испании), Гай Помптин (в Нарбонской Галлии), Квинт Помпей Руф (в Африке), Квинт Цецилий Метелл Целер (в Цизальпийской Галлии) и Луций Валерий Флакк (в Азии); эдилы: Марк Клавдий Марцелл и (Гай) Мунаций Руф; народные трибуны: Квинт Минуций Терм, Квинт Цецилий Метелл Непот, Луций Кальпурний Бестия, Луций Марий, Луций Фабриций и Марк Порций Катон; квесторы: Авл Аллиен (в Македонии), Луций Новий Нигер, Маний Ювентий Латеран (на Киренаике), Марк Ноний Суфенат, (Сергий) Плавт и (Гай Мессий) Спонгия; проквесторы: Публий Ватиний (в Дальней Испании) и Публий Сестий (в Македонии); монетные триумвиры: Луций Скрибоний Либон и Луций Эмилий Лепид Павел.
 Цезарь поддержал в сенате сторонников Помпея. Плебейский трибун Цецилий Метелл выступил с «мятежными» законопроектами, Цезарь поддержал его. Сенат отстранил обоих от управления, но под давлением народа вернул Цезарю власть. Дело Публия Клавдия Пульхра и Помпеи. Развод Цезаря с Помпеей. Декабрь — Помпей возвращается с Востока.
 Скандал на таинствах Доброй богини в доме Цезаря, в который вовлечены Публий Клодий Пульхр, Клодия Пульхра Терция и Помпея Сулла, который привёл к разводу последней с Юлием Цезарем.
 Развод Юлия Цезаря и Помпеи Суллы.
 Конец года — Действующие консулы Республики, Силан и Мурена, привлечены к суду за злоупотребления во время своего наместничества. По личной просьбе Юлия Цезаря адвокатами в римском суде выступили Красс-триумвир, Цицерон и Гортал; благодаря их совместным усилиям судьи вынесли оправдательный приговор Мурене (Юний Силан, в свою очередь, смог откупиться).

Хань:
 Ханьское правительство выводит войска из Чэши, оставляя князя своим наместником.
Хунну:
 Неудачный набег на Китай
 Набег Динлинов на Хунну.

Скончались 
 Январь — Луций Сергий Катилина (род. ок. 108 до н. э.), римский политический деятель, организатор заговора предыдущего года, получившего от него своё имя;
 Квинт Росций Галл, актёр, друг Луция Корнелия Суллы и Цицерона.

Примечания

См. также